Niemcy:
 Ottstedt – dzielnica Magdali
 Ottstedt a. Berge – dzielnica gminy Grammetal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land